Byblis – postać z mitologii greckiej, córka Miletosa
 Byblis – rodzaj roślin z rodziny byblisowatych
 (199) Byblis – planetoida